Martin Müller – czeski piłkarz
 Martin Müller – szwajcarski zapaśnik
 Martin Müller-Haeseler – niemiecki dziennikarz, oficer